Pfarrkirche Eben steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Eben am Achensee in der Gemeinde Eben am Achensee, Bezirk Schwaz, Tirol
 Pfarrkirche Eben im Pongau in der Gemeinde Eben im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg